Jean-Michel Dubernard (1941-2021), médecin et homme politique français.
 Jules Dubernard (1840-1905), missionnaire français, assassiné lors de la révolte tibétaine de 1905.